Komplement je cizí slovo (latinského základu) pro doplněk. Používá se zejména v těchto významech:

 doplněk množiny – množinová operace
 bitový komplement – bitová operace, převrácení všech bitů v bajtu najednou, např. operátorem ~ (tilda) v jazyku C
 jedničkový doplněk a dvojkový doplněk - dva principy reprezentace záporných celých čísel na počítačích
 komplement (svazy) – unární operace na prvcích některých svazů; určuje svaz
 komplement (biologie) – soubor imunitních proteinů
 komplement fixační test – sérologická diagnostická metoda
 nemocniční komplement – zázemí paraklinických oddělení v nemocnici (např. rentgenologie, biochemické laboratoře, mikrobiologické laboratoře, ultrazvuková diagnostika apod.)
 komplement (mikroekonomie) – statek, jehož spotřeba roste se spotřebou jiného
 doplňková měna – alternativa k národní měně

Související články 
 komplementarita
 doplněk